Мурадя́н () — армянская фамилия. Известные носители:

А 
 Мурадян, Аветик Володяевич (род. 1966) — генерал-майор Вооружённых сил Армении, командующий ВВС Армении.
 Мурадян, Андраник Акопович (1911—1943) — советский военный деятель, Герой Советского Союза (1943).
 Мурадян, Арутюн Бахтибекович (род. 1953) — депутат парламента Армении.
 Мурадян, Арутюн (род. 1963) — советский и армянский футболист.

Б, З, И 
 Мурадян, Бадал Амаякович (1915—1991) — советский и армянский государственный деятель, председатель Совета Министров Армянской ССР в период 1966—1972.
 Мурадян, Зарэ Мурадович (1913—1979) — советский артист и балетмейстер.
 Мурадян, Игорь Левонович (род. 1978) — российский футболист.
 Мурадян, Игорь Маратович (1957—2018) — армянский политолог и общественный деятель, лидер Комитета «Карабах».

К 
 Мурадян, Карен Рафикович (род. 1992) — армянский футболист.
 Мурадян, Карлен Григорьевич (псевдоним Геворг Эмин; 1919—1998) — советский и армянский поэт.

М 
 Мурадян, Матевос Оганесович (1911—1987) — советский музыковед.

Н 
 Мурадян, Нина Олеговна (род. 1954) — советская волейболистка, призёр Олимпийских игр (1976).

Р 
 Мурадян, Размик Хачикович (род. 1938) — советский и российский скульптор.
 Мурадян, Рудольф Мурадович (род. 1936) — армянский физик-теоретик.

С 
 Мурадян, Саркис Мамбреевич (1927—2007) — армянский художник.
 Мурадян, Семён Семёнович (род. 1988) — армянский футболист.
 Мурадян, Сергей Вардкесович (род. 1960) — советский и украинский футболист, тренер.

Э 
 Мурадян, Эдвард Мурадович (1907—1979) — советский артист театра и кино, театральный режиссёр.